Béri Balogh Ádám (1665 körül–1711) kuruc brigadéros
Balogh Ádám (1943) agrárközgazdász
Balogh Ádám (1981–) költő, író.
Balogh Ádám (1997–) Junior Prima díjas zongoraművész